Canada
 Avondale – paese della Divisione No. 1 (Terranova e Labrador)
 Stati Uniti d'America
 Avondale – città della Contea di Maricopa, Arizona
 Avondale – census-designated place della Contea di Pueblo, Colorado
 Avondale – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana
 Avondale – città della Contea di Clay, Missouri
 Avondale – borough della Contea di Chester, Pennsylvania